Наталья Барановская:
 Барановская, Наталья Алексеевна (род. 1958) — советская и российская художница, педагог.
 Барановская, Наталья Борисовна (1915—2001) — советский и российский химик, специалист по герметикам, доктор технических наук.
 Барановская, Наталья Петровна (род. 1948) — советский и украинский историк, исследователь новейшей истории Украины, доктор исторических наук.